

Persone e popoli 
 Pachacuti – imperatore inca (1380-1460)
 Juan Santa Cruz Pachacuti – scrittore inca del primo periodo coloniale
 Pachacuti – etnia del popolo inca

Zoologia 
 Pachacuti – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae